Dag har flere betydninger:

 Dag – den lyse tid i et døgn
 Dag (døgn) – synonymt for dag
 Dag (nordisk mytologi) – en figur i nordisk mytologi
 Dag (drengenavn) – et drengenavn
 Dag (film) – dansk animationsfilm fra 1999 instrueret af Pernille Bøggild